Az üzbég ábécé vagy özbeg ábécé (saját nyelvén: Eski oʻzbek yozuvi) az üzbég nyelv latin betűs írására szolgál.

A nyelvet 1927-ig arab írással jegyezték le. Ekkor vezettek be egy korai latin írást, amelyet 1940-ben cseréltek le a cirill írásra, majd hivatalosan 1992-ben tértek át a latin betűkre. A cirill továbbra is elterjedt, ugyanakkor hivatalos dokumentumok már csak latin betűs írással adhatók ki Üzbegisztánban.

A mai latin betűs ábécé

A c, w nem része az ábécének. Ezeket csak idegen eredetű nevekben használják. Más esetekben átírják az ábécében megtalálható betűkkel: c → ts; w → v.

A gʻ és oʻ betűket a kézírásban gyakran ğ, ŏ formában írják.

Az 1927-es változat sorrendje egy kicsit eltérő: Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ƣƣ Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Өө Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Vv Xx Zz Ьь.

Az előző cirill betűs ábécé
A táblázat az 1992 előtt (és gyakorlatilag még azután is) használt cirill betűs ábécét és annak ismert átírásait mutatja.

Kapcsolódó szócikkek 
Ábécé
Török ábécé

Külső hivatkozások
Omniglot
Transliteration of Non-Roman Scripts

Latin eredetű ábécék
Ábécé